Same o Samos (en griego, Σάμη o Σάμος) es el nombre de una antigua ciudad así como de una isla griega del archipiélago de las Jónicas.

Isla 

Homero la cita en la Ilíada y en la Odisea como uno de los territorios que estaban bajo dominio de Odiseo. Se trataba de una isla vecina de Ítaca —entre ambas se situaba el pequeño islote rocoso de Asteris— y próxima a Duliquio y Zacinto. De Same procedían 24 de los pretendientes de Penélope. Fue también el lugar donde se casó Ctímene, la hermana de Odiseo. 

Por otra parte, Estrabón menciona que la isla de Samos situada en Jonia, en el mar Egeo, en tiempos de Homero todavía no había sido colonizada y que el nombre de esta isla procedía, bien de la Samos de las islas Jónicas, bien de la isla de Samotracia, que también recibía el nombre de Samos. 

Suele identificarse la homérica isla de Same con Cefalonia; sin embargo ha habido otras interpretaciones: según una hipótesis que había sido defendida desde la Antigüedad por varios autores, Same era una de las dos partes en las que se dividía Cefalonia y Duliquio era la otra. Wilhelm Dörpfeld —quien opinaba que la homérica Ítaca era la isla de Léucade y Duliquio era Cefalonia— identificaba Same con la actual isla de Ítaca.

Ciudad

Restos arqueológicos 
La ciudad de Same, en la isla de Cefalonia, estuvo habitada desde el siglo IX a. C. Tenía dos ciudadelas y se han conservado imponentes muros de fortificación de los periodos clásico y helenístico. También se ha identificado el lugar donde se hallaba el antiguo puerto de época clásica. Otros restos arqueológicos que se han excavado son un edificio que se ha identificado como un templo, edificios públicos y privados del periodo romano y cuatro cementerios.

Historia 
Tucídides y Estrabón nombran la ciudad de Same como una de las cuatro que había en Cefalonia. Same es mencionada también por Tito Livio, que dice que fue una de las ciudades que, en un principio se rindieron ante el ejército romano de Marco Fulvio en el año 189 a. C., junto con Cranios y Paleis, pero luego los de Same se rebelaron quizá por creer que debido a la favorable situación estratégica de la ciudad, los romanos les obligarían a abandonarla, pero los motivos no están claros. Los romanos pusieron sitio a la ciudad y la atacaron con arietes y otras máquinas de asedio y los samios se defendieron con todos los medios a su alcance e incluso realizaban salidas por sorpresa contra los atacantes. Para mantener a los samios alejados, los romanos trajeron honderos de las ciudades de Egio, Patras y Dime. Tras cuatro meses de asedio, los romanos lograron escalar las murallas, penetrar en la ciudad y los samios se refugiaron en la ciudadela pero al día siguiente tuvieron que rendirse. Same fue saqueada y sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Los romanos dejaron allí una guarnición. En tiempos de Estrabón la ciudad no estaba habitada y sitúa sus restos en la parte central del estrecho que hay entre Ítaca y Cefalonia. 

La ciudad de Same se localiza en el lugar donde está la población moderna que tiene el nombre de Sami.

Referencias

Enlaces externos 

Ciudades antiguas de las islas Jónicas
Archipiélagos e islas de Grecia del mar Jónico
Puertos de la Antigua Grecia
Lugares de la Ilíada
Lugares de la Odisea